Álvaro Rodríguez puede referirse a:

Álvaro Rodríguez Bereijo (Cedeira, 1938)  jurista español y presidente del Tribunal Constitucional (1995-1998).
Álvaro Rodríguez Brachi (Sevilla, 1986), futbolista español.
Álvaro Rodríguez de Guzmán (1135), noble castellano.
Álvaro Rodríguez Echeverría (San José, 1942), eclesiástico costarricense y superior general de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Álvaro  Rodríguez Granada (Bogotá,  1948) actor colombiano.
Álvaro Rodríguez Melero (Valladolid, 1987) atleta internacional español.
Álvaro Rodríguez Muñoz (Palamós, 2004), futbolista uruguayo.
Álvaro Rodríguez Pérez (Leganés, 1994), futbolista español.
Álvaro Rodríguez Ros, "Alvarito" : (Ujo, 1936), futbolista español.
Álvaro Rodríguez Sastre, (Valladolid, 1981) piloto de automovilismo.
Álvaro Rodríguez Torres (Bogotá,  1950) escritor colombiano.

Otros 
Álvaro Rodrigues (São Paulo, 1993), futbolista brasileño.